Zwemmen was een van de vier sporten die deel uitmaakte van de Wereldkampioenschappen zwemmen 1986, de andere sporten waren schoonspringen, synchroonzwemmen en waterpolo. De wedstrijden vonden plaats van 17 tot en met 23 augustus 1986 in Madrid, Spanje.

Medaillespiegel

Podia

Mannen

Vrouwen

Externe links 
 Resultaten Swimrankings.net

Zwemmen in 1986
Zwemmen in Spanje
1986
Zwemmen
Zwemmen
Sportevenement in Madrid